Synagoga Berlina w Rydze – żydowski dom modlitewny znajdujący się w Rydze na Łotwie. 

Bóżnica mieściła się w niewielkim drewnianym domu należącym do Szai Berlina przy ul. Bastionnyj Bulwar 9a, obecnie Dzirnavu iela 22/24.

Berlina